Редукция ( — сведение, возведение, приведение обратно) — логический приём преобразования каких-либо данных к более удобному с какой-либо точки зрения виду; сведение сложного к более простому, доступному для анализа или решения.

Общее прототипическое значение — сокращение, уменьшение.

Правила редукции 

Логика
Математическая логика